Ми́зніков () — російське прізвище. Жіноча форма — Мизнікова.

Відомі носії 
 Мизніков Геннадій Сергійович (нар. 1933) — російський художник, живописець, монументаліст, народний художник Російської Федерації, член-кореспондент Російської академії мистецтв.
 Мизніков Дмитро Юрійович (нар. 1978) — український бадмінтоніст, чемпіон України 2000 і 2007 років, переможець міжнародних турнірів, колишній гравець Національної збірної України.
 Мизников Віктор Олександрович (1911—1989) — український диригент радянських часів, композитор, аранжувальник, народний артист УРСР (1968).

Жінки 
 Мизнікова Людмила Миколаївна (нар. 1940) — українська кіноакторка.